Monroig ist der Familienname folgender Personen:

Gilberto Monroig (1930–1996), puerto-ricanischer Sänger
Glenn Monroig (* 1957), puerto-ricanischer Cantautor